Andrée Corbiau (?–), scénariste belge de cinéma
 Gérard Corbiau (1941-), réalisateur belge
Patronyme belge